Rhode är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ambrosius Rhode (1577–1633), tysk matematiker, astronom och medicinare
 Ferdinand Rhode (1802–1872), tysk köpman
 Franz Rhode (död 1559), tysk boktryckare
 Georg Karl Rhode (1874–1959), tysk målare
 Gotthold Rhode (1916–1990), tysk historiker
 Helmut Rhode (1915–1995), tysk arkitekt
 Johann Christoph Rhode (1713–1786), tysk kartograf
 Ulrich Rhode (född 1965), tysk jesuit och högskolelärare

Se även 
 Rodhe – ett svenskt efternamn
 Rohde – ett efternam

Lågtyska efternamn